Spojení písmene B a číslice 7 může mít různé významy:

 B7 (organizace) – mezinárodní organizace, sdružující sedm velkých ostrovů Baltského moře
 biotin – vitamin B7 (dnes vitamin H)
 jeden z normovaných formátů papíru
 Beskydská sedmička – extrémní závod přes 7 beskydských vrcholů, vypisovaný též jako Mistrovství ČR v horském ultramaratonu dvojic
 b7 – pole šachovnice